Чемпионат Европы по хоккею на траве среди мужчин 2013 — 14-й розыгрыш чемпионата. Турнир прошёл с 17 по 25 августа 2013 года в бельгийском городе Бом. В турнире приняло участие 8 сборных. В 8-й раз в истории чемпионами Европы стала сборная Германии. Победитель чемпионата получил путёвку на чемпионат мира 2014 года, но поскольку сборная Германии уже ранее завоевала это право в полуфинале Мировой лиги, то по правилам международной федерации Германия будет участвовать в первенстве мира в качестве победителя чемпионата Европы, а освободившаяся путёвка перейдёт к сборной Испании. Сборные Польши и Чехии, занявшие 7-е и 8-е места в 2015 году примут участие в чемпионате Европы во II дивизионе.

Соревнование

Группа A

Группа B

Группа C (за 5-е место)

Полуфинал

Матч за 3-е место

Финал

Лучшие бомбардиры 
 6 голов
  Эдуард Тубау

 5 голов
  Роберт Кемперман

 4 гола
  Том Боон
  Матс Грамбуш
  Шейн О’Донохью
  Пау Кемада
  Йерун Херцбергер

 3 гола
  Том Карсон
  Тило Стральковский
  Билли Баккер
  Минк ван дер Верден

 2 гола
  Дэвид Кондон
  Жером Труйенс
  Оскар Декке
  Оливер Корн
  Мартин Цвиккер
  Конор Хейрт
  Габриэль Дабанх
  Мигель Делас
  Тим Йенникенс
  Константейн Йонкер
  Адам Хвалиш
  Штепан Бернатек

 1 гол
  Аластер Брогдон
  Адам Диксон
  Лейн Льюэрс
  Барри Миддлтон
  Ричард Смит
  Томас Брильс
  Флорен ван Обель
  Джон-Джон Домен
  Лоик Люпаэр
  Седрик Шарлье
  Беньямин Вес
  Марко Мильткой
  Кристофер Уэсли
  Мориц Фюрсте
  Тобиас Хауке
  Джон Джексон
  Стюарт Лофри
  Ойджин Маги
  Майкл Уотт
  Алекс Касасаяс
  Шавьер Льеонарт
  Андрес Мир
  Манель Терраса
  Рок Олива
  Сев ван Асс
  Валентин Верга
  Йелле Галема
  Павел Братковский
  Томаш Горный
  Бартош Живичка
  Пётр Козловский
  Кристьян Маковский
  Михал Новаковский
  Дариуш Рахвальский
  Ондржей Вудмашка
  Лукаш Плохий
  Томас Прохазка

Итоговое положение

Чемпионат Европы по хоккею на траве (II дивизион) 
Чемпионат Европы по хоккею на траве во II дивизионе прошли с 5 по 11 августа в австрийской столице Вене. Команды, занявшие первые два места в 2015 году выступят в высшем дивизионе чемпионата Европы. Команды, занявшие 7-е и 8-е места в 2015 году выступят на чемпионате Европы в III дивизионе.

Групповой этап

Группа A

Группа B

Группа C (за 5-е место)

1/2 финала

Матч за 3-е место

Финал

Итоговая таблица

Награды 
 Приз фейр-плей: 
 Лучший игрок (MVP):  Беньямин Штанцль
 Лучший голкипер:  Джеймс Кэхия
 Лучший бомбардир:  Габриэле Мурджа — 6 голов

Чемпионат Европы по хоккею на траве (III дивизион) 
Чемпионат Европы по хоккею на траве во III дивизионе прошли с 12 по 18 августа в швейцарском городе Лозанна. Команды, занявшие первые два места в 2015 году выступят в дивизионе II чемпионата Европы. Команда, занявшая 8-е место в 2015 году выступят на чемпионате Европы в IV дивизионе.

Групповой этап

Группа A

Группа B

Группа C (за 5-е место)

1/2 финала

Матч за 3-е место

Финал

Итоговая таблица

Награды 
 Лучший игрок (MVP):  Михаэль Цветко
 Лучший голкипер:  Зоран Якопович
 Лучший бомбардир:  Юхан Бьоркман — 11 голов

Чемпионат Европы по хоккею на траве (IV дивизион) 
Чемпионат Европы по хоккею на траве в IV дивизионе прошли с 21 по 26 августа в греческой столице Афинах. Команда, занявшая первое место в 2015 году выступит в дивизионе III чемпионата Европы. В отличие от прошлого чемпионата в турнире не приняла участие сборная Грузии.

Финальный раунд

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 

2013
Август 2013 года
Спорт в Бельгии в 2013 году
Чемпионаты Европы в Бельгии
Хоккей на траве